Фестиваль дудука может обозначать:
 Московский международный фестиваль дудука — международный музыкальный фестиваль игры на дудуке, проходящий в Москве.